Ботвин — фамилия.

Известные носители:
 Ботвин, Александр Платонович (1918—1998) — советский государственный и партийный деятель.
 Ботвин, Нафтали (1905—1925) — деятель польского рабочего движения.
 Ботвин, Игорь Валентинович (род. 1973) — российский актёр.

См. также 
 Ботвинник
 Ботвиновский